Het provinciedistrict Charleroi, dat deel uitmaakt van het gelijknamige arrondissement Charleroi in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en het kieskanton Charleroi.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Charleroi omvat enkel de gemeente Charleroi.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 9 van de 18 zetels van het kiesarrondissement Charleroi toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Charleroi
 (*)1968: PWT (0,54%) / 1977: TPO (0,55%), PBNZ (0,48%) / 1985: POS (0,58%), PCN (0,39%) / 1987: POS (0,91%), PCN (0,33%) / 1991: PCN (0,4%), ROSSUM (0,48%), LCBCV (0,18%) / 1994: PCN (0,35%), LCBCV (0,28%), JMPECG (0,15%) / 2000: BLOC.W (0,38%) /  2006: unie (0,28%) / 2012: NWA (0,67%), DN (0,65%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Charleroi
Charleroi